François Dousa (1577-1630) : écrivain néerlandais
 George Dousa (1574-1619) : érudit néerlandais
 Janus Dousa (1545-1604) : magistrat, philologue, historien, poète et patriote néerlandais
 Jean Dousa (1571-1596) : érudit néerlandais
 Zdeněk Douša (1947- ) : joueur de basket-ball tchécoslovaque

Homonymie de patronyme